Андреа Фишбахер (, род. 14 октября 1985 года, Шварцах-им-Понгау, Австрия) — австрийская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года в супергиганте. Двукратная чемпионка мира среди юниоров в супергиганте (2004 и 2005).

Дебютировала в Кубке мира 11 марта 2004 года в Сестриере. За карьеру выиграла 1 этап Кубка мира в супергиганте и 2 этапа в скоростном спуске. Кроме 3 побед ещё 7 раз поднималась на подиум на этапах Кубка мира. В сезоне 2008/09 Андреа заняла второе место в зачёте скоростного спуска в Кубке мира (после Линдси Вонн). В общем зачёте Фишбахер дважды занимала 10-е место (2008/09 и 2009/10).

Принимала участие в 4 чемпионатах мира (2005, 2009, 2011, 2013). Лучшее достижение — бронза в супергиганте в 2009 году. Кроме этого ещё пять раз попадала в 10-ку лучших на чемпионатах мира в супергиганте и скоростном спуске.

Завершила карьеру летом 2015 года в возрасте 29 лет.

Фишбахер — троюродная сестра знаменитого австрийского горнолыжника Хермана Майера.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Победы на этапах Кубка мира (3)

Ссылки 
 
 Сайт Андреа Фишбахер
 Фан-клуб Фишбахер 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Горнолыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года